Republiki radzieckie – twory państwowe odwołujące się do ideologii leninizmu, powoływane w końcu pierwszej wojny światowej i wkrótce po jej zakończeniu. Republiki powstawały samorzutnie (poza granicami Imperium Rosyjskiego przed 1917), lub jako państwa marionetkowe, z inspiracji Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików), lub w konsekwencji agresji Armii Czerwonej. 

Republiki radzieckie tworzone były także w latach późniejszych jako jednostki podziału administracyjnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w wyniku podbojów nowych ziem (państw) lub reorganizacji władz istniejących wcześniej jednostek terytorialnych.

Republiki radzieckie 1917-1922 
W okresie 1917-1922 powstały m.in. następujące republiki: 

W 1918 istniała w zalążku Fińska Socjalistyczna Republika Robotnicza podczas wojny domowej w Finlandii.

W 1920 roku, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, przygotowywane było powołanie republiki radzieckiej pod nazwą Polska Socjalistyczna Republika Rad.

Republiki radzieckie poza imperium Rosyjskim 
Większość republik radzieckich powstała na terytorium byłego Imperium Rosyjskiego. Jednak analogiczne państwa powstawały także w wyniku działań rewolucyjnych na terenie państw Europy środkowej i zachodniej: 
 Alzacka Republika Rad (istniejąca wyłącznie w 1918) 
 Bawarska Republika Rad (istniejąca wyłącznie w 1919)
 Bremeńska Republika Rad (istniejąca wyłącznie w 1919)
 Besarabska Socjalistyczna Republika Radziecka (1919-1920) 
 Słowacka Republika Rad (istniejąca wyłącznie w 1919)
 Węgierska Republika Rad (istniejąca wyłącznie w 1919)
Podjęto także próbę powołania Radzieckiej Republiki Iranu - ruch partyzancki Dżangalije wspierany przez wojska radzieckie ustanowił efemeryczną republikę, która istniała w latach 1920-1921.

Powstanie ZSRR  
30 grudnia 1922, na mocy traktatu założycielskiego ZSRR, ustanowiony został Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, którego sygnatariuszami były: 
 Zakaukaska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka
 Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka
 Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka
 Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka

Od momentu ustanowienia ZSRR przez republikę radziecką rozumie się podmioty wchodzące w skład tego związku, zarówno republiki związkowe, jak i wchodzące w ich skład autonomiczne republiki radzieckie.

II wojna światowa 
Po pakcie Ribbentrop-Mołotow do ZSRR przyłączono państwa lub części państw, i ustanowiono republiki: 
 Karelo-Fińska SRR - marzec 1940, jako pozostałość marionetkowej Fińskiej Republiki Demokratycznej po wojnie zimowej (istniejąca do 1956)
 Estońska SRR (po okupacji przez Armię Czerwoną Republiki Estonii w czerwcu 1940 i aneksji przez ZSRR w sierpniu 1940)
 Litewska SRR (po okupacji przez Armię Czerwoną Republiki Litwy w czerwcu 1940 i aneksji przez ZSRR w sierpniu 1940)
 Łotewska SRR (po okupacji przez Armię Czerwoną Republiki Łotwy w czerwcu 1940 i aneksji przez ZSRR w sierpniu 1940)
 Mołdawska SRR (po aneksji Besarabii przez ZSRR w konsekwencji ultimatum wobec Rumunii w czerwcu 1940)

Rozwiązanie ZSRR 
W trakcie rozpadu ZSRR, od 1988 roku kolejne republiki związkowe ZSRR ogłaszały niepodległość. Na mocy Porozumienia białowieskiego (8 grudnia 1991) Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przestał istnieć, a w ciągu kolejnych miesięcy wszystkie republiki wchodzące wcześniej w skład ZSRR (w tym jako autonomiczne republiki radzieckie) usunęły nazwę "radziecka" ze swoich nazw. 

Republiki związkowe ZSRR
Europa w XX wieku‎